Kawana (Australië), voorstad van Rockhampton in de Australische deelstaat Queensland
 Kawana (Zambia), plaats in Zambia